Steinbrückenbach und Steinbrückenbächle sind Gewässernamen:

 Steinbrückenbach (Lieser), rechter Zufluss der Lieser (Drau) vor Lieserhofen, Gemeinde Seeboden am Millstätter See, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Steinbrückenbächle (Brettach), rechter Zufluss der Brettach (Kocher) bei der Laukenmühle, Gemeinde Mainhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Steinbach
 Brückenbach